Диспе́тчер ( от  — отсылать, отправлять):
 Диспетчер — специальный сотрудник, ответственный за получение и передачу сообщений, слежение за движением транспортных средств и оборудования и запись всей поступающей информации.
 Авиадиспетчер — авиаспециалист контроля и управления движением воздушного транспорта.
 Диспетчер процессов — модуль операционной системы, отвечающий за управление процессами.
 Диспетчер задач — утилита в некоторых операционных системах для наблюдения и управления запущенными процессами (задачами).
 Диспетчер управления службами в Microsoft Windows — особый системный процесс, реализующий технологию удалённого вызова процедур ().
 Диспетчер окон рабочего стола — система графического интерфейса рабочего стола в Windows Vista, Windows 7 и Windows 8 — для Windows Aero.
 Диспетчер сеанса в Microsoft Windows NT — подсистема управления сеансами.
 Диспетчер файлов в Microsoft Windows 3.x — простой однопанельный менеджер файлов.